Illa de Ramree a Birmània
 Ramree (township) a Birmània
 Ramree (ciutat) a Birmània